Распятие — исторический вид смертной казни в Древнем Риме, Японии и Китае.
 Распятие Иисуса Христа — казнь Иисуса Христа, эпизод евангельской истории
 Распятие — изделие декоративно-прикладного или изобразительного искусства, предмет христианского культа.
 Распятие — позиция в борьбе.
 Распятие (картина) — название нескольких картин.

См. также 
 Телесюжет о распятом мальчике
 Распятый солдат